Marana – termine indicante un piccolo corso d'acqua in zona non montana
 Marana – cognome italiano

Geografia

Italia
Marana – frazione di Montereale (provincia dell'Aquila)
Marana – frazione del comune di Crespadoro (provincia di Vicenza)
 Cima Marana – montagna della Catena delle Tre Croci nelle Piccole Dolomiti

Spagna
 Maraña – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Stati Uniti
 Marana – comune dell'Arizona

Pagine correlate
Marano